Мидоль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мидоль, Бастьен (род. 1990) — французский фристайлист, серебряный призёр чемпионата мира.
 Мидоль, Жонатан (род. 1988) — французский фристайлист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года.